MAN SE (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg) – producent autobusów i samochodów ciężarowych obecnych na rynku pod marką MAN
 miejska sieć komputerowa (tzw. MAN)
 Port lotniczy Manchester

Zobacz też 
 Man

Skróty i skrótowce